Гетто — многозначный термин.

 Гетто — районы крупных городов, где проживают этнические меньшинства.
 Гетто во время Второй мировой войны — жилые зоны на подконтрольных немецким нацистам и их союзникам территориях, куда насильственно перемещали еврейское население.
 Гетто — неблагополучный криминальный район, с повышенной криминогенной обстановкой.
 «Гетто» () — сатирический мультсериал про чёрную семью, переехавшую в богатый квартал.
 «Гетто» () — фантастическая повесть Пола Андерсона.
 
 «Гетто» — песня и одноимённый макси-сингл группы Sunburst.